Gornje Gnojnice est un toponyme qui peut désigner :
Gornje Gnojnice, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gornje Gnojnice, un village de Croatie situé dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac.